Ризопогон  (Rhizopogon) — рід грибів родини Rhizopogonaceae. Назва вперше опублікована 1817 року.

Будова 
Плодові тіла напівпідземні, неправильно-округлої або бульбоподібної форми, з численними розгалуженими тяжками міцелію по всій поверхні.

Поширення та середовище існування 
В Україні зустрічаються їстівні Ризопогон жовтуватий (Rhizopogon luteolus) та Ризопогон звичайний (Rhizopogon vulgaris).

Практичне використання 
Rhizopogon roseolus, вважається делікатесом у Східній Азії та особливо в Японії, де його традиційно називають «Shoro».

Галерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Rhizopogon відносять 238 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M.; Nordholm, J. 1817. Symbolae Gasteromycorum. 1:1-8 - P.5

Роди грибів
Болетальні
Їстівні гриби